Der Marathon de Bessans ist ein französischer Volkslanglauf in Bessans im Département Savoie, der seit 1980 veranstaltet wird und zur Serie der Euroloppet-Läufe gehört. Der Hauptlauf wird über 42 km in der freien Technik ausgetragen. Zudem werden verschiedene kürzere Läufe veranstaltet, darunter ein 30-km-Lauf in der klassischen Technik. Der erfolgreichste Läufer ist der Franzose Stéphane Passeron, der sieben Mal den Hauptlauf gewann.

Siegerliste des Hauptlaufes

Weblinks 
 Offizielle Website (franz.)
 Marathon de Bessans auf euroloppet.com
 Siegerlisten des Rennens

Volkslanglauf
Sportveranstaltung in Bessans
Erstveranstaltung 1980